In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale bhutanese. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al 2012.

Collegamenti esterni

Bhutanese